, finski dirkač Formule 1, *28. september 1968, Vantaa, Finska.

Življenjepis 
Mika Pauli Häkkinen, bolj znan kot Mika Häkkinen, ali po vzdevku Leteči Finec, je upokojeni dirkač Formule 1 in dvakratni zaporedni svetovni prvak v sezonah  in . Mnogi ga imajo na največjega rivala Nemcu Michaela Schumacherja. Tudi Schumacher je potrdil, da je bil Häkkinen nasprotnik v Formuli 1, ki ga je najbolj spoštoval v svoji karieri. Konec 90-tih sta namreč prikazala mnoge napete dvoboje tako na dirkah kot v boju za naslov prvaka. 

Prvi naslov je osvojil Häkkinen po tesnem dvoboju s Schumacherjem šele na zadnji dirki sezone , Veliki nagradi Japonske 1998. Drugi naslov pa mu je nekoliko olajšala poškodba Schumacherja v naslednji sezoni, tako da se je Häkkinen za naslov boril z drugim dirkačem Ferrarija Eddiejem Irvinom. Naslov je zopet osvojil na zadnji dirki za Veliko nagrado Japonske. Še leto kasneje, v sezoni 2000, pa mu je Schumacherja vrnil in po še eni tesni sezoni na zadnji dirki tokrat on osvojil naslov prvaka. Po sezoni 2001 pa se je po seriji okvar in odstopov odločil za dirkaško upokojitev.

Popolni rezultati Formule 1 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, poševni pa najhitrejši krog)

Glej tudi 

 seznam finskih dirkačev

Sklici in opombe 

Rojeni leta 1968
Živeči ljudje

Svetovni prvaki Formule 1
Finski dirkači
Finski vozniki Formule 1
Lotusovi dirkači Formule 1
McLarnovi dirkači Formule 1